Лос Фернандос има више значења:

 Лос Фернандос (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Фернандос (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Фернандос, Ел Сијенто Куатро (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику